Forstera (spin), een monotypisch geslacht van spinnen uit de familie van de Cyatholipidae
 Forstera (plant), een geslacht van kleine vaste planten uit de familie Stylidiaceae